Il doppio del torneo di tennis Manchester Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Ken Flach e Rick Leach che hanno battuto in finale Stefan Kruger e Glenn Michibata 6-4, 6-1.

Teste di serie

 Danie Visser /  Laurie Warder (primo turno)
 Steve DeVries /  David Macpherson (primo turno)

 Ken Flach /  Rick Leach (campioni)
 Stefan Kruger /  Glenn Michibata (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Manchester Open 1993
ATP Tour 1993